Et cetera, ou Etc., locution latine utilisée pour montrer qu'une liste n'est pas exhaustive ;
 Cetera, instrument de musique corse ;
 Peter Cetera (né en 1944), chanteur, compositeur, bassiste et producteur américain.